Bico peut désigner :

Toponymes

Bico, une des paroisses civiles de la municipalité d'Amares, située dans le district de Braga ;
 Bico, une des paroisses civiles de la municipalité de Paredes de Coura, située dans le district de Viana do Castelo.

Patronymes 
 Nuno Bico (1994-), coureur cycliste portugais.

Autres 
 Bico, frappe de la capoeira.

Homonymie de toponyme